Incorporated steht für:
 Namenszusatz bei der US-amerikanischen Unternehmensform Corporation, abgekürzt Inc., siehe Gesellschaftsrecht der Vereinigten Staaten#Corporation
 Namenszusatz bei der kanadischen Unternehmensform Corporation, siehe Aktiengesellschaft (Kanada)
 Incorporated (Album), ein Musikalbum des Produzentenduos The Legion of Doom
 Inc. (Wirtschaftsmagazin), ein US-amerikanisches Wirtschaftsmagazin
 Incorporated (Fernsehserie), Science-Fiction-Serie von 2016

Siehe auch:
 Corporation